UQE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Queen (Alaska) (Stati Uniti d'America)